Lações de Baixo é um sub-lugar pertencente ao lugar de Lações na Freguesia de Oliveira de Azeméis.

Limites 
Geograficamente é limítrofe com a Freguesia de Santiago de Riba-Ul, Lações de Cima.

Educação 
CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica.

Localidades de Portugal
Oliveira de Azeméis (freguesia)